Geografia
 Łagodna (niem. Drei Urlenberg, Trzy Jawory, 676 m n.p.m.) – szczyt w Karkonoszach, w obrębie Pogórza Karkonoskiego.

 Literatura
 Łagodna (ros. Кроткая) – opowiadanie Fiodora Dostojewskiego z 1876 roku.

 Kinematografia
 Łagodna (Une femme douce) – francuski dramat psychologiczny z 1969 roku, w reżyserii Roberta Bressona,
 Łagodna – polska animacja krótkometrażowa z 1985 roku, w reżyserii Piotra Dumały,
 Łagodna – polski dramat psychologiczny z 1995 roku, w reżyserii Mariusza Trelińskiego,
 Łagodna (Krotkaya) – francusko-ukraiński film dramatyczny z 2017 roku, w reżyserii Siergieja Łoźnicy.